Ce terme peut désigner :
 Une technique d'impression : Batik
 Un jeu de société : Batik (jeu)
 Un groupe de musique : Batik Tribe